Leonberg ist

ein Ortsname:
 Leonberg, Stadt im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Leonberg (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Leonberg (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Leonberg (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Leonberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

eine Burg:
 Burg Leonberg (Marktl), abgegangene Burg bei Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Burg Leonberg (Oberpfalz), Burg in Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Burg Leonberg (Leonberg), Burg in Leonberg, Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern

ein Schloss:
 Schloss Leonberg, Schloss in der Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Neues Schloss (Leonberg), Schloss in Leonberg, Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern

ein Familienname:
 Leonberg (Grafschaft), niederbayerische Grafschaft eines im Mittelalter ausgestorbenen Adelsgeschlechts 
 Philipp Eduard Anton von Leonberg, ein deutscher Physiker und Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Leonsberg
 Leonberger (Hunderasse)